1992 Голяма награда на Белгия е 39-о за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 30 август 1992 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж 
Състезанието е спечелено от състезателят на Бенетон Михаел Шумахер като за него това е първо от общо рекордните 91 победи в кариерата му. За него остана Найджъл Менсъл (който оцеля в инцидента с Жан Алези на първия завой) и Рикардо Патрезе доведейки и титлата при конструкторите за Уилямс.

18 коли финишираха състезанието, най-големия брой състезатели за този сезон въпреки че Ерик Комас се контузи тежко в петък и не взе участие в състезанието. Пре-квалификация не се е провело заради напускането на Брабам поради финансови проблеми.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия